Als Wiseguys sind bekannt:

 die Trip-Hop-Gruppe The Wiseguys aus Großbritannien
 die A-cappella-Gruppe Wise Guys aus Köln
 Wiseguy, Roman von Nicholas Pileggi, Vorlage für Martin Scorseses Film Goodfellas